Loma Linda kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Loma Linda (Californië)
Loma Linda (Missouri)
Del Sol-Loma Linda